Бутаутас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бутаутас, Рамунас (род. 1964) — литовский баскетбольный тренер. Главный тренер баскетбольного клуба «Астана».
 Бутаутас, Стяпас Мечиславович (1925—2001) — советский литовский баскетболист, трёхкратный чемпион Европы.